A 2019-es magyar amerikaifutball-bajnokság a tizenötödik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki három osztályban. A legmagasabb osztály a Hungarian Football League (HFL), mely 2019 márciusában vette kezdetét.

HFL
A kiemelt bajnokság (Maker's Mark HFL) ebben az évben újra 6 csapattal került lebonyolításra: a 2018-as HFL csapatai közül a Budapest Cowbells, a Budapest Wolves, a Fehérvár Enthroners, a Győr Sharks és a Miskolc Steelers, valamint meghívottként az ukrán Kyiv Capitals indult. A Dunaújváros Gorillaz kiesett, a Budapest Eagles, a Nyíregyháza Tigers és a Divízió I. bajnoka, a Szombathely Crushers nem vállalta az indulást.

A bajnokság médiapartnere a Digi Sport, mely több alapszakasz-mérkőzést, és mindhárom rájátszás-mérkőzést élőben közvetített.

A lebonyolítás szisztémája változott, a 6 csapat egykörös (5 mérkőzéses) alapszakaszt játszott. Mind a hat csapat bejutott a rájátszásba, az első két kiemelt egyből az elődöntőbe, a 3-6. csapatok a wild card körbe jutottak, ahol 1-1 mérkőzésen dőlt el a továbbjutás ill. a döntő.

HFL alapszakasz

HFL rájátszás

Divízió I
A másodosztályú bajnokság (Divízió I.) 2018. március 16-án rajtolt. A bajnokság során 10 csapat indult:
a 2018-as Divízió I-ből a Budapest Cowbells 2, a Budapest Titans, a Gladiators és a Szombathely Crushers
a Budapest Eagles és a Dunaújváros Gorillaz HFL-csapatai beolvadtak a 2018-as Divízió I-es csapataikba
a Nyíregyháza Tigers nem vállalta a HFL-indulást
a Divízió II-ből feljutott az Eger Heroes és a Dabas Sparks
HFL-csapatként Divízió I-ben indíthat B-csapatot a Budapest Wolves
A 10 csapatot két csoportba osztották, a nyugati csoportban az Eagles, a Wolves 2, a Sparks, a Gorillaz és a Crushers került, a keleti csoportban a Cowbells 2, a Tigers, a Titans, a Heroes és a Gladiators indult. Az alapszakaszban 6 fordulót rendeztek (4 mérkőzés csoporton belül, és 2 kívül). A győztes jogot nyer a HFL-ben való indulásra.

Alapszakasz

Nyugati csoport

Keleti csoport

Rájátszás

Divízió II
A harmadosztályú bajnokság (Divízió II.) 2018. március 17-én rajtolt 9 indulóval. A 2018-as mezőnyből a Dunakeszi Rangers, a Jászberény Wolverines, a Rebels Oldboys és a Tatabánya Mustangs maradt. A Divízió I-ből visszalépett a Miskolc Renegades, új induló a MAFSZ új tagjaként a CFS Guardians, a Diósd Saints és a Kaposvár Hornets, első ízben indított B-csapatot a Szombathely Crushers. A bajnokság 6 fordulós volt, az első 4 helyezett jutott a rájátszásba.

Alapszakasz

Rájátszás

Források 
Hatra apadt a HFL, feltöltődött a Divízió I.

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság